Wilczy Dół – osada śródleśna w województwie lubuskim, powiecie strzelecko-drezdeneckim, gminie Dobiegniew
 Wilczy Dół – wąwóz w Ojcowskim Parku Narodowym

Zobacz też 
 wilczy dół
 Wilcze Doły